Александр Александрович Ремезков (род. 7 апреля 1962 года, гор. Ургенч, Хорезмская область, Узбекская ССР) — депутат Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации VI, VII и VIII созывов. Член Комиссии ГД по рассмотрению расходов федерального бюджета, направленных на обеспечение национальной обороны, национальной безопасности и правоохранительной деятельности.

Первый заместитель Председателя Комитета по бюджету и налогам, фракция «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ». Член партии «Справедливая Россия — За правду».

Из-за поддержки российско-украинской войны — под санкциями 27 стран ЕС, Великобритании, США, Канады, Швейцарии, Австралии, Японии, Украины, Новой Зеландии.

Биография 
Родился 7 апреля 1962 года в г. Ургенч в Узбекистане. Окончил Волгоградский инженерно-строительный институт в 1984 году. С 1984 по 1990 годы работал мастером, прорабом, затем главным инженером «Краснодаргражданстроя». С 1990 по 1994 год работал в малом предпринимательстве, с 1994 по 1998 годы — финансовым директором производственного объединения «Эксим». В 1998 году избран депутатом Законодательного Собрания края, возглавил комитет по финансам, бюджету, банкам, налогам, инвестиционной деятельности и внешнеэкономическим связям. В 2000 году окончил Кубанский государственный аграрный университет. В январе 2001 года назначен заместителем главы администрации Краснодарского края по финансам, бюджету и контролю, экономике и прогнозированию. С мая 2002 года по июнь 2008 года работал первым заместителем главы администрации Краснодарского края, курировал весь экономический блок администрации края, а также работу по проведению международных выставок и форумов, по реконструкции Краснодара. В 2008—2011 годах работал председателем совета директоров банка Краснодарского края — ОАО «Крайинвестбанк». В апреле 2005 года на IX Конференции Краснодарского регионального отделения Всероссийской политической партии «Единая Россия» избран заместителем Секретаря регионального отделения Партии. На этой должности отвечает за взаимодействие Партии с финансовыми кругами и предпринимательскими структурами региона. С 2008 года по 2011 год — председатель Краснодарского регионального отделения РСПП, член правления Российского союза промышленников и предпринимателей.

В декабре 2011 года был избран депутатом Государственной Думы шестого созыва по федеральному списку от партии «Единая Россия».

В сентябре 2016 года был избран депутатом Государственной Думы Федерального собрания Российской Федерации седьмого созыва от партии «Справедливая Россия» (№ 1 в региональной группе № 31, Курганская область, Тюменская область).

В сентябре 2021 года был избран депутатом Государственной Думы ФС РФ восьмого созыва от партии «Справедливая Россия — За правду» (в региональной группе № 20 — Курганская, Тюменская, Омская области).

Женат. Отец троих детей.

Критика 
Александр Ремезков регулярно подвергается критике общественности. Общественная организация Экологическая Вахта по Северному Кавказу неоднократно обвиняла Ремезкова в захвате земель лесного фонда и береговой полосы водоёмов под личные резиденции. В 2016 году депутат написал в Следственный комитет заявление о клевете на руководителей организации, было возбуждено уголовное дело, прошли обыски. Летом 2018 года координатору Экологической Вахты Андрею Рудомахе было предъявлено обвинение в клевете. До суда дело так и не дошло.

В ноябре 2019 года «Штаб Навального в Краснодаре» опубликовал фильм-расследование «Депутат, который смог». В фильме рассказывается об имуществе принадлежащем Александру Ремезкову и членам его семьи. 17 ноября YouTube заблокировал фильм из-за жалобы племянника Ремезкова Андрея Арефьева. После устранения нарушений блокировка была снята.

Международные санкции 
Из-за поддержки российской агрессии и нарушения территориальной целостности Украины во время российско-украинской войны находится под персональными международными санкциями разных стран. С 23 февраля 2022 года находится под санкциями всех стран Европейского союза. С 11 марта 2022 года находится под санкциями Великобритании. С 24 марта 2022 года находится под санкциями Соединенных Штатов Америки. С 24 февраля 2022 года находится под санкциями Канады. С 25 февраля 2022 года находится под санкциями Швейцарии. С 26 февраля 2022 года находится под санкциями Австралии. С 12 апреля 2022 года находится под санкциями Японии.

Указом президента Украины Владимира Зеленского от 7 сентября 2022 находится под санкциями Украины. С 3 мая 2022 года находится под санкциями Новой Зеландии.

Звания и награды 
 Доктор экономических наук.
 Профессор Кубанского государственного аграрного университета.
 Заслуженный экономист Кубани.
 Почетный аудитор России.
 Почетный строитель России.
 Награждён медалью «За выдающийся вклад в развитие Кубани» 1 степени.

Доходы и собственность 
Официальный задекларированный доход:
 2010 год — менее 5 млн рублей.
 2011 год — менее 5 млн рублей.
 2012 год — 94 млн рублей.

Семья 
 Жена — Анастасия Витальевна Ремезкова
 Старший сын Степан — с 2005 года учился в элитных частных школах Великобритании: Malvern College, Fettes College, CATS Canterbury College, в 2009 переехал в Соединенные Штаты Америки, где поступил в военный колледж Valley Forge. После колледжа поступил в частный университет Hofstra в Нью-Йорке.
 Средний сын Николай — c 2008 года учится в Великобритании в частной школе Malvern College.
 Младший сын Арсений — 5 лет, живёт в Краснодаре.
 Старшая дочь Маша — с сентября 2012 проживает в Вене, где занимается гимнастикой.
 Средняя дочь Александра — 12 лет, живёт в Краснодаре.
 Сестра — Жанна Арефьева.

Примечания

Ссылки 
 Персональная страница на сайте партии «Справедливая Россия»
 Официальный сайт Александра Ремезкова
 Профиль VII созыва, VI созыва на сайте Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации

Члены «Единой России»
Доктора экономических наук
Депутаты Государственной думы Российской Федерации VI созыва
Депутаты Государственной думы Российской Федерации VII созыва
Депутаты Законодательного собрания Краснодарского края
Заместители главы администрации Краснодарского края
Депутаты Государственной думы Российской Федерации VIII созыва
Лица, подвергнутые санкциям в связи с конфликтом на Украине